Саймон Франклин () — профессор славистики в Кембриджском университете, член Клэр-колледжа. 

В 2007 году награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова Российской академии наук за выдающиеся труды по ранней этнополитической и культурной истории Руси и значительный вклад в изучение древнерусской письменной традиции и памятников древнерусской литературы

Публикации на русском языке 
 Франклин С.,  Начало Руси = The Emergence of Rus, 750—1200. / Пер. с англ. Д. Буланина и Н. Лажецкой. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2000. — 624 с. ISBN 978-5-86007-234-1
 Франклин С., Шепард Д. Начало Руси / Пер. с англ. Д. Буланина и Н. Лажецкой. — 2-е изд. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2009. — 672 с. ISBN 978-5-86007-629-7
 Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси / Пер. с англ. Д. Буланина. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2010. — 552 с. ISBN 978-5-86007-622-8

Примечания

Ссылки 
 Персональная странице Саймона Франклина на сайте Кембриджского университета 

Профессора Кембриджского университета